Фараоны:
 Фараоны — список фараонов.
 «Фараоны» — пьеса, сатирическая комедия А. Ф. Коломийца.

Фильмы 
 «Прощайте, фараоны!» — советский художественный фильм режиссёров Вячеслава Винника и Давида Черкасского 1979 года, снятый по пьесе А. Ф. Коломийца «Фараоны».
 «Фараоны и Робберсоны» — кинофильм режиссёра Майкла Ритчи 1994 года.

См. также 
 Фараон (значения)
 Проклятие фараонов (значения)